Кубадин може да се отнася за:
 Кубадин, село в Област Бургас, България
 Кобадин (наричано и Кубадин), село в Северна Добруджа, Румъния
 Лозница, град в България (наричан до 1934 г. Кобадън с варианти Кубадин и Кубадън)

Вижте също 
 Боеве при Кубадинската позиция край с. Кобадин (Добруджа), 1916 г.